Мартин I ( 655) — сімдесят четвертий папа Римський
 Мартин I (1356—1410) — король Арагону
 Мартин I (1374\1376—1409) — король Сицилії, син Мартина І, короля Арагону